Сóльвейг, также ,  () — женское имя скандинавского происхождения.

Этимология спорная. Производится либо от  («зал») либо  («солнце») +  («сила, сущность»): в первом случае может означать «хозяйка дома», во втором — «путь солнца» или «сила солнца».

Помимо скандинавских стран, иногда встречается в Германии, Латвии и Франции — в Нормандии, среди регионалистов. По-французски произносится как Сольвег (). На латышском языке произносится как Со́лвейга ().

Известные носители 

 Сольвег Доммартен (1961—2007) — французская актриса.
 Сульвай Крей (род. 1963) — офицер ВМС Норвегии.
 Мартен Сольвег — псевдоним французского диджея Мартена Пиканде (род. 1976).

Прочее 

 Сольвейг — героиня пьесы Генрика Ибсена «Пер Гюнт».
 «Сольвейг» — стихотворение Александра Блока на основе отдалённой ассоциации с героиней Ибсена. 
 Сольвейг — балет, использующий музыку Эдварда Грига к пьесе Ибсена. Содержание балета не связано с пьесой Ибсена, использовано только имя героини. Вариант названия — «Ледяная дева».

Примечания